Хайделанд (Бранденбург) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Хайделанд (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.